Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 962 dans le monde.

 Route régionale 962 en Finlande
 Route européenne 962 en Grèce